Бёрнс, Уильям ():
 Бёрнс, Уильям Лоренс (1875—1953) — канадский спортсмен, игрок в лакросс, чемпион Олимпийских игр 1904 года.
 Бёрнс, Уильям Джозеф (род. 1956) — американский дипломат (посол США в Российской Федерации в 2005—2008), глава ЦРУ в администрации Джо Байдена.
 Бёрнс, Уильям Джон (1861—1932) — американский криминальный частный детектив, директор Бюро расследований США (1921—1924), автор художественных произведений о расследованиях. 
 Бёрнс, Уильям Уоллес (1825—1892) — американский кадровый военный, участник Гражданской войны.